Сочет () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Чербел.
 Сочет () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Шинтеу.